Cattedrale della Natività

 Cattedrale della Natività a Chișinău

 Cattedrale della Natività, a Bethlehem
 Cattedrale della Natività a Suzdal'
Cattedrale della Natività di Gesù
 Cattedrale della Natività di Gesù, a Riga
 Cattedrale della Natività di Gesù, a Scutari
 Cattedrale della Natività di Cristo, nella Futura capitale dell'Egitto
Cattedrale della Natività di Maria
 Cattedrale della Natività di Maria, a Trebigne
 Cattedrale della Natività di Maria, a Košice
 Cattedrale della Natività della Santissima Madre di Dio, a Sarajevo
 Concattedrale della Natività di Maria, a Juneau